Satu Nou ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Satu Nou (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Satu Nou (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Satu Nou (Colonești), Dorf im Kreis Bacău
 Satu Nou (Lipova), Dorf im Kreis Bacău
 Satu Nou (Oncești), Dorf im Kreis Bacău
 Satu Nou (Parincea), Dorf im Kreis Bacău
 Satu Nou (Pârgărești), Dorf im Kreis Bacău
 Satu Nou (Urechești), Dorf im Kreis Bacău
 Satu Nou (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Satu Nou (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Satu Nou (Brașov), Dorf im Kreis Brașov
 Satu Nou (Glodeanu-Siliștea), Dorf im Kreis Buzău
 Satu Nou (Mihăilești), Dorf im Kreis Buzău
 Satu Nou (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Satu Nou (Mircea Vodă), Dorf im Kreis Constanța
 Satu Nou (Oltina), Dorf im Kreis Constanța
 Satu Nou (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Satu Nou (Galați), Dorf im Kreis Galați
 Satu Nou (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Satu Nou (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Satu Nou (Ocland), Dorf im Kreis Harghita
 Satu Nou (Racu), Dorf im Kreis Harghita
 Satu Nou (Belcești), Dorf im Kreis Iași
 Satu Nou (Schitu Duca), Dorf im Kreis Iași
 Satu Nou (Sirețel), Dorf im Kreis Iași
 Satu Nou (Șcheia), Dorf im Kreis Iași
 Satu Nou (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Satu Nou (Gheorghe Doja), Dorf im Kreis Mureș
 Satu Nou (Sânpetru de Câmpie), Dorf im Kreis Mureș
 Satu Nou (Grădinari), Dorf im Kreis Olt
 Satu Nou (Orlea), Dorf im Kreis Olt
 Satu Nou (Baba Ana), Dorf im Kreis Prahova
 Satu Nou (Lipănești), Dorf im Kreis Prahova
 Satu Nou (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman
 Satu Nou (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea
 Satu Nou (Banca), Dorf im Kreis Vaslui
 Satu Nou (Berezeni), Dorf im Kreis Vaslui
 Satu Nou (Crețești), Dorf im Kreis Vaslui
 Satu Nou (Muntenii de Sus), Dorf im Kreis Vaslui
 Satu Nou (Pochidia), Dorf im Kreis Vaslui
 Satu Nou (Solești), Dorf im Kreis Vaslui
 Satu Nou (Ciorăști), Dorf im Kreis Vrancea
 Satu Nou (Panciu), Dorf im Kreis Vrancea
 Satu Nou de Jos, Dorf im Kreis Maramureș
 Satu Nou de Sus, Dorf im Kreis Maramureș